Лига 2 2005/2006 () — 67-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 29 июля 2005 года и закончился 26 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2005/06 на lfp.fr

2005/2006
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2005 году
Спорт во Франции в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006